Contre (Somme)
 Contré (Charente-Maritime)